Zinn steht für:

 Zinn, chemisches Element
 Haushalts- und Gebrauchsgegenstände aus Zinn, siehe Zinngerät

Personen:
 Alexander Zinn (1880–1941), deutscher Schriftsteller und Politiker
 Alexander Zinn (Historiker) (* 1968), deutscher Soziologe und Historiker
 Anton Felix Napp-Zinn (1899–1965), deutscher Verkehrswissenschaftler
 August Zinn (Friedrich Karl August Zinn; 1825–1897), deutscher Mediziner und Politiker (DFP), MdR
 Barbara Zinn (* 1952), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Christoph Napp-Zinn (* 1955), deutscher Künstler
 Donald Joseph Zinn (1911–1996), US-amerikanischer Zoologe und Hydrobiologe
 Dorit Zinn (* 1940), deutsche Schriftstellerin
 Elfi Zinn (* 1953), deutsche Leichtathletin

 Fritz Zinn (?–um 1950), deutscher Tischtennisspieler und -funktionär
 Georg-August Zinn (1901–1976), deutscher Politiker (SPD)
 Georg-Christian Zinn, deutscher Infektiologe
 Gerda Zinn (1913–2012), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Hermann Zinn (1941–2011), deutscher Soziologe
 Howard Zinn (1922–2010), US-amerikanischer Historiker
 Jean Zinn-Justin (* 1943), französischer theoretischer Physiker
 Johann Gottfried Zinn (1727–1759), deutscher Mediziner und Botaniker
 Jon Kabat-Zinn (* 1944), US-amerikanischer Molekularbiologe und Achtsamkeitslehrer
 Karl Zinn (Mediziner) (1864–1940), deutscher Mediziner
 Karl Zinn (1906–1943), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Karl Georg Zinn (* 1939), deutscher Ökonom
 Konrad Zinn (1847–1901), bayerischer Verwaltungsjurist
 Lothar Zinn (1938–1980), DDR-Schachmeister und Internationaler Meister
 Otto Zinn (1906–1993), deutscher Politiker (NSDAP), Oberbürgermeister der Stadt Gera
 Robert Zinn (* 1995), deutscher Basketballspieler
 Ronald Zinn (1939–1965), US-amerikanischer Geher
 Rusty Zinn (* 1970), US-amerikanischer Blues-Gitarrist
 Theo Zinn († 2015), britischer Klassizist und Pädagoge
 Walter Henry Zinn (1906–2000), kanadischer Kernphysiker
 Werner Zinn (1929–1995), deutscher Festkörperphysiker
 Wilhelm Zinn (1869–1943), deutscher Mediziner

Orte:
 Zinn (Gemeinde Marbach), Ortschaft der Gemeinde Marbach an der Donau, Bezirk Melk, Niederösterreich

Siehe auch:
 Georg-August-Zinn-Medaille
 Zinnfigur
 Zinnsoldat